Federico Crovari (Milánó, 1975. április 20. –) olasz labdarúgó-középpályás.

Források 
Frederico Crovari adatlapja a transfermarkt.it oldalon 

1975-ben született személyek
Olasz labdarúgók
A Monza labdarúgói
A Solbiatese Arno Calcio labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
A Vicenza Calcio labdarúgói
A Calcio Padova labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek